Suphis är ett släkte av skalbaggar. Suphis ingår i familjen grävdykare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Grävdykare
Suphis